Города Саудовской Аравии

На 2010 год в Саудовской Аравии насчитывается около 100 населённых пунктов со статусом города. Самым крупным городом страны является её столица — Эр-Рияд, где проживает более 5 млн. человек. Всего в стране 4 города-миллионера — Эр-Рияд, Джидда, Мекка и Медина. В городах Мекка и Медина немусульманам въезд и проживание запрещены.

Доля городского населения составляет 82,3 %.

Крупные города  
Крупными в Саудовской Аравии считаются города, с численностью населения более 100 тыс. человек. На 28 апреля 2010 года в стране 27 городов с численностью населения более 100 тыс. человек.

Карта крупных городов  
Легенда карты (при наведении на метку отображается численность населения):
  более 1 000 000 чел.
  от 500 000 до 1 000 000 чел.
  от 250 000 до 500 000 чел.
  от 100 000 до 250 000 чел.

Ссылки  
 The regions of Saudi Arabia and all cities
 Официальная статистика с правительственного сайта Саудовской Аравии

Литература 
 

Саудовская Аравия
Списки:Саудовская Аравия